

Geografia
 Nagele – località del Flevoland (Paesi Bassi)
 De Nagele – corso d'acqua che scorreva nel Flevoland nel Medioevo

Persone
 Elisabeth Nagele – slittinista svizzera (1933–1993)
 Michael Nagele – politico austriaco (1884-1969)